Ko zorijo jagode je lahko:
 Ko zorijo jagode - knjiga
 Ko zorijo jagode - film